Psychotic Reaction :
 , album de Count Five
 Psychotic Reaction, fanzine nommé d'après l'album